Люи:
 Люи (Эн) — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Люи (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.
 Люи (река) — река во Франции.